Livets bok kan avse:

 Livets bok – endast de människor som har sitt namn skrivet i denna tänkta bok skall klara sig, se Uppenbarelseboken
 Livets bog – en bok av Martinus Thomsen